Cuntan (kinesiska: 寸滩, 江北区) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, nära eller i det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Cuntan är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Chongqing,  km söder om Cuntan. Omgivningarna runt Cuntan är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina